Tscherneschtschyna (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Tscherneschtschyna (Isjum), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Isjum
 Tscherneschtschyna (Krasnokutsk), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Krasnokutsk
 Tscherneschtschyna (Satschepyliwka), Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Satschepyliwka
 Tscherneschtschyna (Dykanka), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Dykanka
 Tscherneschtschyna (Kotelwa), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Kotelwa
 Tscherneschtschyna (Solotonoscha), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Solotonoscha